

Art et divertissement

Albums 
 Colors, est un album de Mari Hamada sorti en 1990 ;
 Colors, est un album de Kirk Whalum sorti en 1997 ;
 Colors, est un album de Herb Alpert sorti en 1999 ;
 Colors, est un album d'Avishai Cohen sorti en 2000 ;
 Colors, est un album de David Liebman sorti en 2003 ;
 Colors, est un album de Between the Buried and Me sorti en 2007 ;
 Colors est le troisième mini-album du girl group sud-coréen Miss A sorti le  ;
 Colors, est un album de Beck Hansen sorti en 2017.

Chansons 
 Colors est un single d'Hikaru Utada sorti en 2003 ;
 Colors est une chanson d'Halsey.

Cinéma 
 Colors, est un film réalisé par Dennis Hopper sorti en 1988

Studio d’enregistrement 

 COLORS est un studio d’enregistrement musical berlinois.

Télévision 
 Colors, est une chaîne de télévision en hindi

Logiciels 
 Colors!, application de peinture numérique.
 Colors! 3D, jeu vidéo de dessin.

Homonymie
Homonymie de titre